Operacion Berlín puede estar haciendo referencia a:
 Operación Berlín (Segunda Guerra Mundial)
 Operación Berlín (Colombia)